De Raiffeisen Super League 2019/20 was de 123ste editie van de hoogste Zwitserse voetbalcompetitie sinds de invoering van het landskampioenschap voetbal in 1897. Aan de competitie namen tien clubs deel, die elkaar vier keer troffen. Nieuwkomer was Servette FC dat de plaats innam van het gedegradeerde Grasshopper-Club Zürich. Vorig seizoen kon Neuchâtel Xamax FCS zich handhaven als barragist uit de Super League, dit middels een houdini-act tegen FC Aarau. BSC Young Boys trad aan als titelverdediger.

Competitieverloop
BSC Young Boys werd voor de derde keer op rij Zwitsers landskampioen, al maakte FC St. Gallen lange tijd als outsider kans op de titel. Hoewel Neuchâtel Xamax FCS zich vorig seizoen nog via de barrages kon redden, degradeerde het dit seizoen direct uit de Super League. In de barragewedstrijden moest FC Thun aantreden, dat als negende eindigde.

Clubinformatie

Uitslagen

Eerste seizoenshelft (speelronde 1–18)

Tweede seizoenshelft (speelronde 19–36)

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie
Sinds vorig seizoen worden opnieuw de promotie/degradatiwedstrijden (Barrage) worden gespeeld tussen de nummer negen van de Super League en de nummer twee van de Challenge League. Vorig seizoen werd de introductie van de barrages een spektakelstuk.

Dit seizoen belandde FC Thun na een uitstekende tweede seizoenshelft als nog op de barrageplaats, nadat men in de winterstop troosteloos onderaan stond. Het Liechtensteinse FC Vaduz was als runner-up van de Challenge League over twee wedstrijden echter sterker dan de club uit Berner Oberland, waardoor Thun degradeerde naar de Challenge League. 

FC Thun degradeert naar de Challenge League.FC Vaduz promoveert naar de Super League.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen in de top-5

Toeschouwers

Zie ook
 Zwitserse voetbalbeker 2019/20
 Zwitsers voetbalelftal in 2019
 Zwitsers voetbalelftal in 2020

2019
Competitievoetbal 2019/20